Аманда Анісімова виграла турнір у 2019-му, коли він проводився востаннє перед пандемією, але цього року вона віддала перевагу  турніру в Чарльстоні.

Виграла, уперше в кар'єрі, Марія Каміла Осоріо Серрано, здолавши в фіналі  Тамару Зіданшек з рахунком 5–7, 6–3, 6–4.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2021
2021 Copa Colsanitas – 1